Miejscowości w USA:
 Battle Creek – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Battle Creek – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Battle Creek – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Madison
Gmina w USA:
 Battle Creek (ang. Battle Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
Inne:
 Battle Creek – serial telewizyjny emitowany przez CBS